

Persone
 Mario Cervati (1928-2012) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Renato Cervati (1920-2004) – calciatore italiano

Altro
 Monte Cervati – monte dell'Appennino lucano
 Torre Cervati – struttura militare di Napoli